Clarksville est le nom de plusieurs villes aux États-Unis :
 Clarksville,  une ville de l'Alabama,
 Clarksville, une ville, siège du comté de Johnson dans l'Arkansas,
 Clarksville, une ville de Californie,
 Clarksville, une ville du comté de Davie en Caroline du Nord,
 Clarksville, une ville du Delaware,
 Clarksville, une ville de Floride,
 Clarksville, une ville de l'Idaho,
 Clarksville, une ville de l'Illinois,
 Clarksville, une ville de l'Indiana,
 Clarksville, une ville dans le comté de Butler dans l'Iowa,
 Clarksville, une ville du Maryland,
 Clarksville, une ville du comté de Ionia dans le Michigan,
 Clarksville, une ville du comté de Pike dans le Missouri,
 Clarksville, une ville du comté de Coös dans le New Hampshire,
 Clarksville, une ville du New Jersey,
 Clarksville, une ville dans l'État de New York,
 Clarksville (comté d'Albany, New York), une ville du comté d'Albany,
 Clarksville (comté d'Allegany, New York), une ville du comté d'Allegany,
 Clarksville, une ville du comté de Clinton dans l'Ohio,
 Clarksville, une ville de l'Oklahoma,
 Clarksville, une ville de l'Oregon,
 Clarksville, une ville du comté de Greene en Pennsylvanie,
 Clarksville, une ville du Tennessee, la ville la plus connue sous ce nom, 
 Clarksville, une ville du comté de Red River au Texas,

 Clarksville, une ville du comté de Mecklenburg, en Virginie,

En Nouvelle-Zélande :
 Clarksville, une ville de Nouvelle-Zélande,